Emilio Faldella (1897-1975) – generale e agente segreto italiano
 Giovanni Faldella (1846-1928) – scrittore, giornalista e politico italiano

Pagine correlate
Fardella